Села:
 Новосергіївка — Донецька область, Покровський район
 Новосергіївка — Донецька область, Олександрівський район
 Новосергіївка — Запорізька область, Запорізький район
 Новосергіївка — Миколаївська область, Баштанський район
 Новосергіївка — Миколаївська область, Березнегуватський район
 Новосергіївка — Харківська область, Борівський район